«Bandido» (o «bandida», o sus plurales) puede referirse a:

 persona relacionadas con el bandolerismo.

Miscelánea 
Bandido
 "Bandido" (-), banda de México.
 "Bandido" (1984), álbum de Miguel Bosé.
 "Bandido" (1996), álbum de Alberto Plaza.
 "Bandido" (1990), canción de Azúcar Moreno.
 "Bandido" (2003), canción de Ana Bárbara.
 "Bandido" (1956), película dirigida por Richard Fleischer.
 "Bandido" (2004), película dirigida por Roger Christian.
Bandidos
 "Bandidos" (1967), película dirigida por Massimo Dallamano.
 "Bandidos" (1991), película protagonizada por Eduardo Toussaint y Jorge Poza.
 "Bandidos" (2001), película dirigida por Barry Levinson.
 Bandidos Films (-), casa productora mexicana de películas asociada a la AMPI (Asociación Mexicana de Productores Independientes).
Bandida
"Bandida", canción de Zion y Lennox.
Bandidas
 "Bandidas" (2006), película de Joachim Roenning y Espen Sandberg.
Personas
 "Bandido", luchador profesional mexicano independiente.